Revival kan syfta på:

 Revival (Eurythmics)
Revival (album av John Fogerty)
Revival (album av Gillian Welch)
Revival (album av Shanes)
Revival (album av Eminem)